Yarda hace referencia a varios artículos:

Unidades de medida
Yarda, unidad de longitud anglosajona.
Yarda cuadrada, unidad anglosajona de superficie de una yarda de lado.
Yarda cúbica, unidad anglosajona de volumen de una yarda de lado.
Yarda megalítica, supuesta unidad de longitud prehistórica.

Metro y ferrocarril
137th Street Yard patio ferroviario.
174th Street Yard.
207th Street Yard, patio ferroviario del metro de Nueva York.
240th Street Yard, patio ferroviario.
36th–38th Street Yard, patio de maniobras del metro de la ciudad de Nueva York.
Canarsie Yard, patio de maniobras.
Concourse Yard, patio de maniobras.
East New York Yard, patio de maniobras.
Navy Yard (Metro de Washington), estación subterránea en la línea Verde del Metro de Washington.

Lugares
Yarda en Marruecos.
Estadio Steel Yard en Pohang, Corea del Sur.
Harvard Yard, área cubierta de hierba de unas 10 hectáreas, junto a Harvard Square, en Cambridge (Massachusetts).
Washington Navy Yard, exastillero naval.
Navy Yard City (Washington), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Kitsap en el estado estadounidense de Washington.

Personas
Robert Anderson (Scotland Yard).
Robert Sterling Yard, escritor y activista de la vida silvestre.

Además
10-Yard Fight, juego de Fútbol americano.
Algoritmo shunting yard, método para analizar (parsing) ecuaciones matemáticas.
Masacre de Washington Navy Yard de 2013.
Scotland Yard, también conocido como "The Yard", es una metonimia para la Policía Metropolitana de Londres.
Scotland Yard (película de 1930).
Skin Yard, banda de grunge de Seattle.
The Longest Yard (película de 2005).
Yarda 50 AC, sociedad de carácter deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México.